Светско првенство у рукомету за јуниоре је званично такмичење под покровитељством ИХФ за играче до 21. године старости и млађе. Први шампионат организован је 1977.године у Шведској и од тада се организује на сваке две године.

Русија је најтрофејнија са седам титула првака док су Данска, Шведска и Југославија/Србија ово такмичење освајале по три пута.

Победници Светских првенстава

Биланс медаља 

 Напомене:
 1 До 1992. године наступала као СССР, а онда као Русија
 2 До 1992. наступала као СФР Југославија, до 2002. као СР Југославија и као Србија и Црна Гора до 2006.године
 3 До 1990. године наступала као .

Референце 

Светско првенство у рукомету